Галинка — зменшувальна форма імені Галина.

Топонім 

Галинка — назва населених пунктів у кількох регіонах України, Білорусі та Росії:
Села

Галинка — , Березинський район.
 Галинка — , Берестовицький район.

Галинка — сільце в Ізмалковському районі Липецької області.
 Галинка — селище в Сараєвському районі Рязанської області.

Галинка — Київська область, Бородянський район.